Tennhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Tennhardt (1661–1720), deutscher Visionär
 Thomas Tennhardt, deutscher Biologe und Landschaftsplaner

Siehe auch:
 Dennhardt